Farid (en arabe : فريد) est un nom propre masculin arabe signifiant « unique », « individuel ».

Le nom Farid (فريد) est composé de quatre lettres :

 Le Fa (ف), qui signifie "revenir (à quelque chose)".
 Le Ra (ر), qui signifie "voir" ou "avoir vu" (راء).
 Le Ya (ي), qui est utilisé dans la langue arabe pour mettre en évidence l'action de faire (exemple : pour mettre en évidence le fait que quelqu'un lit, on emploi le verbe "lire" qui se dit "Aqra" (اقراء), en rajoutant un Ya devant : "Yaqra" (يقراء).
 Le Dal (د), qui signifie en arabe "signe, indice" (دال) ou "séduire" (دل).

Ses variantes orthographiques sont Frid, Fareed, Faride, Farrid ou Férid.

Personnalités

Prénom 
 Farid Alakbarli, historien azerbaïdjanais.
 Abdul Saboor Farid Kuhestani, homme politique afghan
 Farid al-Ansari, universitaire et écrivain marocain
 Farid Al-Din Attar, poète persan
 Farid Bamouhammad, criminel français.
 Farid Bellabes, joueur de football algérien
 Farid Belmellat, footballeur algérien
 Farid Benstiti, footballeur professionnel
 Farid Boudjellal, auteur de bande dessinée français
 Farid Chopel, comédien français
 Farid Diaf, footballeur français
 Farid Djahnine, footballeur algérien
 Farid Dms Debah, réalisateur, scénariste, producteur, acteur, photographe et homme politique franco-algérien
 Farid El Atrache, auteur, compositeur, interprète, virtuose de l'oud et acteur syriano-égyptien
 Farid Elias Khazen, homme politique et universitaire libanais
 Farid Gaya, chanteur algérien kabyle de musique kabyle
 Farid Ghazi, footballeur algérien
 Farid Habib, homme politique libanais
 Farid Hamadé, avocat et homme politique druze liban
 Farid Haykal Khazen, homme politique libanais
 Farid Khider, combattant de kick boxing, boxe thaïlandaise, boxe française, français d’origine kabyle
 Farid Khodja, artiste-interprète algérien de musique andalouse
 Farid Makari, homme politique libanais
 Farīduddīn Mas'ūd Ganjshakar est un soufi du Moyen Âge qui a vécu en Inde, appelé aussi Baba Farid
 Farid Medjane, batteur français
 Farid Paya, metteur en scène français
 Farid Russlan, compositeur français de musique de film
 Farid Sid, joueur de rugby à XV français
 Farid Smahi, homme politique français
 Farid Talhaoui, footballeur franco-marocain
 Farid Touil, footballeur algérien
 Farid Villaume, nakmuay français
 Farid Zakaria, auteur et journaliste américain d'origine indienne
 Farid Mohamed Zalhoud, poète marocain de langue française, peintre et sculpteur

Nom de famille 
Meriem Farid, nageuse égyptienne

Voir aussi 
 Ferid

Prénom masculin
Prénom arabe